Nerys může znamenat:

 ženské křestní jméno nejasného významu. Možná se vyvinulo z velšského slova ner znamenající dámu anebo to může znamenat šlechtičnu, aristokratku.

Známé nositelky 
 Nerys Hughes, americká herečka
 Nerys Blandová

Fiktivní nositelky 
 Kira Nerys, postava z televizního sci-fi seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine.

Vodní tok v Litvě 
 potok Nerys (Vidauja) – pravý přítok řeky Vidauja

Podobné výrazy 
 Neris
 Nėris

Externí odkazy 

 Babynamesworld
 Thinkbabynames

Ženská jména
Jména velšského původu